Forties steht für
Forties (Nordsee), Seegebiet
Forties (Ölfeld), Nordsee
Roaring Forties, Region der Westwinddrift 
Siehe auch:
 Fortis